Monica Nolan (1913-1995), joueuse de tennis américaine.
 Monica Nolan, romancière américaine.